Regeringen Bluhme kan syfta på:

 Regeringen Bluhme I - dansk regering 27 januari 1852 - 21 april 1853. 
 Regeringen Bluhme II - dansk regering 11 juli 1864 - 6 november 1865.